Un lobato es el cachorro del lobo, y, por extensión, la cría de otros cánidos.

Esta palabra también puede referirse a:
 Rama Lobato: sección del Movimiento Scout o Escultismo en la que participan niños y, en algunos países niñas.

Personas
 Antonio Lobato, periodista de Fórmula 1 español;
 Domingo Lobato, músico y maestro mexicano de ese mismo arte;
 José María Lobato, militar mexicano de la época de la independencia; 
Monteiro Lobato, escritor brasileño;
 Nélida Lobato, bailarina, actriz y vedette argentina;
 Nicolás Lobato, escultor renacentista español;
 Juan Jose Lobato, ciclista español;
 Rubén Lobato, ciclista español;
 Xur Lobato, fotógrafo gallego.

Lugares
 Lobato (Paraná), un municipio del estado de Paraná, Brasil.